Belgium
 On, Marche-en-Famenne város kerülete

 Egyiptom
 On, az ókori Egyiptom egyik legősibb városának bibliai neve